Simowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Simowitsch (* 1980), deutscher Pianist und Komponist
 Janka Simowitsch (* 1987), deutsche Pianistin